Wieten peut faire référence à :

Patronymes  
 Ingeborg Wieten (née en 1965), actrice néerlandaise.
 Tone Wieten (né en 1994), rameur néerlandais.